Toniebox ist ein würfelförmiges, für Kinder konzipiertes Tonabspielgerät mit sehr einfacher Bedienung. Das Gerät wird seit 2016 von der Firma tonies GmbH mit Sitz in Düsseldorf vertrieben.

Funktion 
Das Gerät arbeitet ohne direkten Tonträger. Audioinhalte wie Musik oder Hörspiele werden aus dem Internet von Servern des Herstellers geladen und symbolisch über spezielle Spielfiguren, Tonie genannt, aktiviert. Die Box enthält einen Akku, der über eine Bodenplatte geladen werden kann.

Jede Figur enthält einen Near-Field-Communication-Chip der Marke NXP im Standard ISO 15693 ICODE SLIX-L, der bei Kontakt mit der Box das zugeordnete Audio wiedergibt. Wird beispielsweise eine spezielle Bibi-Blocksberg-Figur auf das Gerät gestellt, löst dies das Abspielen der zu dieser Figur passenden Geschichte aus. Der Inhalt wird vor dem ersten Abspielen über WLAN (beschränkt auf das 2,4-GHz-Band) in die Box geladen. Dieser wird in Form eines Containerfiles auf die interne Speicherkarte (in der Regel eine 8-GB-microSD-Karte) geladen und besteht neben dem Header (u. a. für Laufzeiten und Sprungmarken der einzelnen Tracks) aus dem Audioinhalt im OGG-Opus-Format.

Außer einer Lautstärkeregelung enthält die Box keine Bedienelemente. Durch leichte Schläge auf die Seite können die Kapitel bzw. Titel gewechselt und durch seitliches Kippen kann einige Sekunden vor- und zurückgespult werden. Ein in die Figur eingelassener Magnet verhindert, dass die Figur sich zu leicht von der Box löst, wenn die Spulfunktion genutzt wird oder die Box transportiert wird. Die Audio-Speicherkapazität der Box beträgt 400–500 Stunden, die Akkulaufzeit etwa 7 Stunden.

Audio-Angebot 
Kinder von zwei bis acht Jahren bilden die Hauptzielgruppe. Mit rund 300 verschiedenen (Stand: Juni 2021) Tonie-Figuren können vor allem Kinderlieder, Hörspiele und Hörbücher abgespielt werden. Neben Kinderbuchklassikern wie Das Sams, Conni, Benjamin Blümchen, Der Räuber Hotzenplotz oder Der kleine Prinz sind z. B. auch Hörausgaben der Reihe Was ist was verfügbar. Kooperationspartner sind seit 2019 Die Playmos und Disney.

Einige Figuren (Kreativ-Tonies) können mit beliebigen Inhalten, jedoch maximal 90 Minuten, belegt werden. Dazu werden über ein Smartphone oder den Webbrowser zunächst die Stücke auf den Server des Herstellers kopiert, von wo man sie dann über die Kreativ-Tonies auf seine Toniebox laden kann.

Herstellung 
Die aus Hartgummi bestehenden Figuren werden in China und Tunesien hergestellt, die Toniebox selbst wird in China produziert. Seit Juni 2021 werden in Zusammenarbeit mit der Firma Steiff Figuren für die Toniebox in Form eines Stofftieres unter dem Namen Soft Cuddly Friends angeboten.

Name 
Die Namen Toniebox und Tonies wurde von einem Anwalt für Patente und Markenstrategie im Gesellschafterkreis vorgeschlagen. Das darin enthaltene Wort Ton und der auch für den internationalen Markt geeignete Markenname gaben dabei den Ausschlag.

Geschichte 
Nachdem die beiden Gründer Patric Faßbender und Marcus Stahl bis 2017 an Verlage herangetreten waren, um Lizenzen zu erwerben, bekam das Unternehmen ab 2018 Anfragen von den Verlagen selbst. Die Verkaufszahlen nahmen jedes Jahr überproportional zu, weswegen es 2017 und 2018 jeweils an Weihnachten zu Lieferengpässen kam und die Box sowie viele Figuren ausverkauft waren. Verkauften die Gründer 2016 noch 30.000 Boxen, waren es 2017 bereits 148.000 Einheiten. Im Jahr 2018 wurden nach eigenen Angaben (Stand Dez. 2018) ca. 600.000 Boxen und 2,7 Millionen Figuren verkauft. Von 2017 bis 2020 wuchs der Umsatz des Unternehmens tonies GmbH auf weit mehr als 100 Millionen Euro. Bis zum Jahr 2020 wurden insgesamt knapp zwei Millionen Tonieboxen und rund 20 Millionen Toniefiguren verkauft.

Im Jahr 2016 wurde die Toniebox mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet. 2017 folgte der German Design Award und der iF Design Award. 2019 erhielt tonies den Deutschen Gründerpreis in der Kategorie Aufsteiger.

Die Tonieboxen sind mittlerweile auch in Großbritannien und Irland erhältlich. Seit dem Weihnachtsgeschäft 2020 gibt es die Toniebox in den USA in über 350 Geschäften und bei Amazon.

Die IG Hörbuch, ein Zusammenschluss der im Börsenverein des deutschen Buchhandels organisierten Hörbuchverlage und -händler, verlieh 2020 ihre Auszeichnung „Hörbuchmensch des Jahres“ an die beiden Erfinder der Toniebox, Patric Faßbender und Marcus Stahl. Die Ehrung wird seit 2013 verliehen an Persönlichkeiten, die sich besonders um das Medium Hörbuch verdient gemacht haben.

Im Juni 2021 gab tonies bekannt, dass das Unternehmen mit einem Spac an die Börse gehen will. Ende August 2021 wurde bekannt, dass die Firma tonies durch eine Fusion mit dem Börsenmantel 468 SPAC I SE an der Börse Frankfurt notiert wird. Die Führung des Unternehmens, die künftige tonies SE bleibt auch danach bei den beiden Gründern des Unternehmens, beide werden im kombinierten Unternehmen Anteilseigner bleiben. Durch den Zusammenschluss sollte ein Bruttoerlös von 400 Millionen Euro erzielt werden. Das Unternehmen wird mit 870 Millionen Euro bewertet.

Seit 26. November 2021 ist das fusionierte und in tonies SE umbenannte Unternehmen unter dem Tickersymbol TNIE notiert. Damit wurden Bruttoerlöse in Höhe von rund 190 Millionen Euro erzielt.

Kritik 
Gelobt wird vielfach das einfache Bedienkonzept der Toniebox.

Kritisiert werden die hohen Anschaffungskosten der Box sowie der Figuren. Darüber hinaus gibt es mehrere Bedenken bzgl. des Datenschutzes: Um das Gerät nutzen zu können, muss man sich mit seiner E-Mail-Adresse anmelden und einen Account für die Tonie-Cloud (Internetserver des Herstellers) anlegen. Eine Nutzung der Toniebox ohne die Tonie-Cloud sei praktisch unmöglich. Zudem werde jeder Bedienungsschritt aufgezeichnet und die Toniebox muss an jedem neuen WLAN erneut registriert werden, was theoretisch eine Überwachung durch den Hersteller ermögliche. Der Verwendung der Daten für werbliche Zwecke müsse man explizit widersprechen.
Die Abhängigkeit von der Cloud des Herstellers habe zudem den Nachteil, dass das Gerät nutzlos werde, sollte der Hersteller mal pleitegehen, was bei konventionellen Abspielgeräten nicht der Fall ist.

In einem Vergleich verschiedener Kinder-Musikboxen der Stiftung Warentest wurde die Toniebox mit 3,0 („befriedigend“) bewertet. Testsieger war das Gerät Hörbert (1,8, „gut“).

Aufgrund verschiedener Restriktionen kommerzieller Musikboxen wie der Toniebox sowie der Konkurrenten Hörbert, Tigerbox, Jooki, Qleek-Box, Dog Box und Technifant, wurden verschiedene Bauanleitungen für freie Alternativen entwickelt und im Internet veröffentlicht.

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Spielgerät
Spielfigur
Audio-Wiedergabegerät